COREP est un acronyme qui peut faire référence à:
 COREP (COmmon solvency ratio REPorting), un projet du Comité européen des superviseurs bancaires ;
 COREP, une société française de services, proposant notamment reprographie, impression et numérisation.